Клоті́льда, або Хродехільда (фр. Clotilde, Clothilde, лат. Crotechildis, нім. Crochtechilde) — жіноче ім'я. Вважається, що першою з цим іменем була Свята Клотільда, дружина Хлодвіга I, короля франків.

Персоналії 

 Клотільда Бургундська (474 — 545) — королева Франкського королівства, дружина Хлодвіга I.
  (500 — 531) — дочка Клотільди Бургундської, принцеса Франкського королівства. 
 Клотільда (650 — 699) — дружина Теодоріха III.
  (1759 — 1802) — королева Сардинії, молодша сестра Людовика XVI.
 Клотільда Савойська (1843 — 1911) — дочка короля Віктора Еммануїла II Сардинського, згодом першого короля єдиної Італії.
 Клотільда Саксен-Кобург-Готська (1846 — 1927) — донька принца Августа Саксен-Кобург-Готського.

В астрономії 

 583 Клотільда — астероїд, відкритий 31 грудня 1905 року Йоганном Палізою у Відні.

Жіночі імена